

Блатець () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кюстендил.
 Блатець () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.